Jezierski ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Jezierski (Schauspieler) (* 1990), polnisch-spanischer Schauspieler 
 Adam Jezierski (* 1948), polnischer Chemiker

 Michelle Jezierski (* 1981), amerikanische Künstlerin
 Stefan de Leval Jezierski (* 1954), amerikanischer Hornist